Австрийская Ост-Индская компания может относиться к:
 Остендской компании, созданной в 1717 году.
 Австрийской Ост-Индской компании, созданной в 1775 году.